Phrissoma är ett släkte av skalbaggar. Phrissoma ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Phrissoma